JFR est un sigle qui peut désigner :
 John Fitzpatrick Racing, une équipe de sport automobile anglaise fondée par le pilote John Fitzpatrick ;
 Journal of Formalized Reasoning, une revue scientifique à évaluation par les pairs en libre accès qui publie des articles sur les recherches en .

JFR est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Paamiut, un aéroport situé à près de 2 km au nord-est de Paamiut, Sermersooq, Groenland, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports